Osanna Andreasi (1449-1505), beata mantovana.
Osanna Andreasi (XVII secolo), nobildonna mantovana. Sposò Giuseppe da Varano.